Никола́й Серге́евич Попо́в () — генеральный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (КБ «Спецмаш»), создатель танка Т-80. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Николай Сергеевич Попов родился в станице Усть-Лабинская Северо-Кавказского края. Русский.

Окончил семилетнюю школу, учился в Краснодаре в спецшколе ВВС. В 1950 году поступил в Харьковский политехнический институт и окончил его с отличием в 1955 году.

С 1955 года Николай Попов работал в танковом конструкторском бюро Кировского завода в Ленинграде.

В 1968 году он был назначен начальником и главным конструктором КБ, а с 1972 года становится генеральным конструктором СКБ «Трансмаш» производственного объединения «Кировский завод». В 1976 году под его руководством был создан танк Т-80.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976—1981). Член ЦК КПСС (1981—1990).

Умер 4 февраля 2008 года. Похоронен на кладбище в городе Сестрорецке.

Разработки 
 танк Т-80,
 танк Т-80У,
 203-мм гусеничное самоходное орудие «Пион»,
 унифицированное гусеничное шасси для ЗРК С-300В,
 дорожные и траншейные машины для инженерных войск,
 сельскохозяйственный трактор К-701 и его модификаций промышленного назначения,
 семейство дорожно-строительных машин,
 комплекс машин для лесозаготовительной отрасли,
 подъёмные установки для ремонта нефтяных и газовых скважин.

Награды 
 Герой Социалистического Труда.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22 октября 1996) — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетний добросовестный труд на предприятиях и в организациях танкостроительной промышленности.
 Орден Ленина.
 Орден Октябрьской Революции.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Государственная премия Российской Федерации 1993 года в области науки и техники (8 июня 1993) за разработку комплекса новых технических решений танка Т-80У и внедрение его в серийное производство.
 Ленинская премия.
 Государственная премия СССР.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Biografija.ru» 
 Биография на сайте www.rucompany.ru 
 Танковый прорыв — Умер создатель самой легендарной боевой машины

См. также 
 Герои Социалистического Труда Ленинградской области

Конструкторы СССР
Конструкторы России
Конструкторы бронетехники
Персоналии:Сестрорецк
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Машиностроители
Похороненные на Сестрорецком кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены ЦК КПСС
Персоналии:Кировский завод
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС